Tsurugi peut désigner :
 tsurugi, un type d'épée japonaise ;
 le tsurugi butai (« force d'attaque Épée »), un surnom donné au  de la Marine impériale japonaise (343 kōkūtai) ;
 le bourg de Tsurugi dans la préfecture de Tokushima au Japon ;
 Plusieurs montagnes au Japon :
 mont Tsurugi (Hokkaidō) ;
 mont Tsurugi (Toyama) ;
 mont Tsurugi (Tokushima) ;
 Tsurugi, un service de Shinkansen.